Марія Прусська (1579—1649) — прусська принцеса з династії Гогенцоллернів, донька герцога Пруссії Альбрехта Фрідріха та клевської принцеси Марії Елеонори, дружина маркграфа Бранденбург-Байройту Крістіана.
 Марія Фредеріка Прусська (1825-1889) — прусська принцеса з династії Гогенцоллернів, донька принца Вільгельма Прусського та Марії Анни Гессен-Гомбурзької, дружина короля Баварії Максиміліана II, матір королів Людвіга II та Отто.
 Марія Прусська (1855—1888) — прусська принцеса з династії Гогенцоллернів, донька принца Пруссії Фрідріха Карла та ангальтської принцеси Марії Анни, дружина принца Оранж-Нассау Генріха, після його смерті — дружина принца Саксен-Альтенбурзького Альберта.

Сторінки-неоднозначності людських імен